Nagy Erzsébet (1923–1982) romániai magyar költő
 Nagy Erzsébet (1927–2008) újságíró, Nagy Imre leánya
 Nagy Erzsébet (1938-1993) erdélyi óvónő, tankönyvíró
 Nagy Erzsébet (1946) evezős
 Nagy Erzsébet (?) tanár, Sólyom László felesége
 Nagy Erzsébet (1954) iparművész, belsőépítész
 Nagy Erzsébet (?) magyar bajnok labdarúgó